Трубкозубовые  — единственное семейство млекопитающих отряда трубкозубых (Tubulidentata) из надотряда афротериев. Из современных представителей включает только один род  и один вид .

Классификация 
 † Род Amphiorycteropus Lehmann 2009
 † Amphiorycteropus gaudryi (Major, 1888) (типовой вид)
 † Amphiorycteropus abundulafus (Lehmann et al., 2005)
 † Amphiorycteropus browni (Colbert, 1933) (= Orycteropus pilgrimi Colbert, 1933)
 † Amphiorycteropus depereti (Helbing, 1933)
 † Amphiorycteropus mauritanicus (Arambourg, 1959)
 † affinis (resembling) Amphiorycteropus
 † aff. Amphiorycteropus pottieri (Ozansoy, 1965)
 † aff. Amphiorycteropus seni (Tekkaya, 1993)
 Род Orycteropus Geoffroy St. Hilaire, 1796
 Orycteropus afer — Трубкозуб (типовой вид)
 † Orycteropus crassidens MacInnes, 1956
 † Orycteropus djourabensis Lehmann et al., 2004
 † Orycteropus abundulafus Lehmann, 2005
 † Род Leptorycteropus Patterson, 1975
 † Leptorycteropus guilielmi Patterson, 1975 (типовой вид)
 † Род Myorycteropus MacInnes, 1956
 † Myorycteropus africanus MacInnes, 1956 (типовой вид)
 † affinis (resembling) Myorycteropus
 † aff. Myorycteropus chemeldoi (Pickford, 1975)
 † aff. Myorycteropus minutus (Pickford, 1975)

Филогения

Примечания

Литература 
 
 
 

 
Семейства млекопитающих